Der Wettbewerb im Säbelfechten der Jungen im Rahmen der Fechtwettbewerbe der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 in Buenos Aires wurden am ersten Tag der Spiele, dem 7. Oktober im Africa Pavilion des Olympic Park (Parque Olímpico de la Juventud) durchgeführt.

Den Titel gewann Krisztián Rabb aus Ungarn, womit beide Titel im Säbelfechten nach Ungarn gingen. In einem eng umkämpften Finale besiegte er den Südkoreaner Hyun Jun. Bronze sicherte sich der Ägypter Mazen Elaraby sicher gegen den US-Amerikaner Robert Vidovszky. Einziger Starter aus dem deutschsprachigen Raum war der Deutsche Antonio Heathcock, der im Viertelfinale gegen den späteren Sieger ausschied und am Ende Siebter wurde.

Ergebnisse

Pool-Runde

Pool 1

Pool 2

Platzierungsrunde

Endergebnis

Weblinks 

 Offizielles Ergebnisbuch für Fechten der Olympischen Sommerjugendspiele 2018 in Buenos Aires (englisch) (pdf)
 Bericht auf der Webseite des Weltverbandes FIE (englisch)

Anmerkungen 

Fechten
2018